Katapsuxis cicutefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Katapsuxis cicutefolia ingår i släktet Katapsuxis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cicutefolia